Камил Петреску (; ,  — , ) — румынский писатель, романист, драматург, доктор философии и поэт. Положил начало традиционному роману и оставил след в румынской литературе как основатель современного романа.

Биография 
Родился в семье Камила Петреску и Анны Келер; отец, судя по всему, умер незадолго до рождения будущего писателя. Был воспитан кормилицей из семьи помощника комиссара полиции Тудора Попеску, с окраины Каля Мошилор . После гимназии Петреску продолжал обучение в колледже Святого Саввы  и лицее «Георге Лазар» в Бухаресте. Учился Камил Петреску хорошо, и в 1913 году он зачисляется на факультет Философии и Филологии Бухарестского университета. Он успешно защищается с отличием; комиссия, принимающая экзамен, возглавлялась видным деятелем философии П. П. Негулеску . Затем Петреску становится учителем в тимишоарском лицее. Получает звание доктора философии, написав работы о театре, озаглавленные «Эстетическая модальность театра». Опубликовал исследование в работе «История философии» в соавторстве с Н.Багдасаром, связанное с новой областью в изучении философии (феноменология в работах Гуссерля).
Дебютирует в журнале «Факел» (рум. Facla) в 1914-м со статьей «Женщины и девушки сегодня» под псевдонимом Raul D.

В 1916—1918 годах участвовал в Первой мировой войне как офицер; опыт того времени он опишет более чем через десять лет в своей книге «Последняя ночь любви, первая ночь войны» (1930). В 1916 году Петреску отправляют на фронт, где его ранят. После лечения в военном госпитале Камил Петреску возвращается на линию фронта, но попадает в плен к венграм. Во время немецкой бомбардировки частично теряет слух, глухота преследует Петреску всю дальнейшую жизнь. В 1918 году освобожден из немецкого плена, возвращается в Бухарест.

В 1933 году публикует самый важный свой роман, один из самых важных романовевропейского модернизма — «Прокрустово ложе» (Patul lui Procust). В 1939-м Петреску возглавляет Национальный театр Бухареста, где работает всего десять месяцев, однако в 1947-м становится членом Румынской Академии.

Похоронен на кладбище Беллу.

Его социальный роман «Человек среди людей» остался незаконченным.

Сочинения

Романы 
 «Последняя ночь любви, первая ночь войны» (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930))
 «Прокрустово ложе» (Patul lui Procust (1933))
 «Человек среди людей» (Un om între oameni (1953—1957, незаконченный))

Рассказы 
 «Башня из слоновой кости» (Turnul de fildeș (1950))
 «Смерть чайки» (Moartea pescărușului (1950))
 «Перчатки» (Mănușile (1950))
 «Те, кто расплачиваются жизнью» (Cei care plătesc cu viața (1950))

Кинематограф 
По произведениям Петреску было снято несколько фильмов, одним из последних был «Прокрустово ложе» с российским актером Олегом Янковским в 2001-м году.

Примечания

Ссылки 
 Luciditatea lui Camil Petrescu , 11 decembrie 2010, Adevărul
 «Câtă luciditate, câtă conștiință pură, atâta dramă», 18 octombrie 2010, Clara Margineanu, Jurnalul Național
 Камил Петреску: «Новеллы» 
 Статья в молдавской печати о фильме «Прокрустово ложе»

Выпускники Бухарестского университета
Румынские писатели
Драматурги Румынии
Философы Румынии
Театральные критики Румынии
Академики Румынии
Члены Румынской академии
Военнопленные Первой мировой войны (Румыния)
Похороненные на кладбище Беллу
Директора Национального театра (Бухарест)